The Hours (boek), een boek van Michael Cunningham
The Hours (film), een dramafilm uit 2002
The Hours (gravure), een gravure van Francesco Bartolozzi
The Hours (band)

Zie ook
Hours (doorverwijspagina)